Göteborgs Stad Majorna kan syfta på:

 Majorna – en stadsdel i Goteborg
 Majorna (stadsdelsnämndsområde) – ett tidigare stadsdelsnämndsområde i Göteborg 1989–2010